Трубин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Трубин, Владимир Андреевич (1891—1964) — советский инженер-строитель.
 Трубин, Владимир Николаевич (1861—1930) — русский оперный певец.
 Трубин, Дмитрий Александрович (род. 1961) — советский и российский художник, книжный иллюстратор.
 Трубин, Дмитрий (род. 1988) — казахстанский и российский армрестлер.
 Трубин, Иван Степанович (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Трубин, Константин Георгиевич (1879 или 1880—1966) — русский и советский металлург.
 Трубин, Николай Семёнович (род. 1931) — советский государственный деятель.
 Трубин, Степан Иванович (1910—1963) — полный кавалер ордена Славы.
 Трубин, Юрий Андреевич (род. 1994) — российский баскетболист.

